Ю́рий Дави́дович Ле́вин (1920—2006) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, переводчик. Специалист в области международных связей русской литературы (преимущественно русско-английских), истории перевода в России. Член Союза писателей СССР (1984), почётный доктор Оксфордского университета (1988), член-корреспондент Британской академии (1993).

Биография и научная деятельность 
Родился в семье завхоза издательства «Всемирная литература» Давида Самуиловича Левина (1891—1928). В 1941 году окончил английское отделение филологического факультета ЛГУ.

В начале Великой Отечественной войны ушёл добровольцем в народное ополчение, служил во фронтовых подразделениях до окончания войны. Был ранен, награждён боевыми орденами и медалями.

После войны окончил аспирантуру в ЛГУ (1949). Ученик академика М. П. Алексеева. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Джорджа Крабба. С 1948 года работал редактором издательства ЛГУ, в 1953—1956 годах преподавал английский язык в Институте инженеров водного транспорта.

С 1956 года работал в Секторе (Отделе) взаимосвязей русской литературы с зарубежными Института русской литературы. Защитил докторскую диссертацию «Шекспир в русской литературе XIX века» (1969), избран заместителем председателя Шекспировской комиссии Академии наук.

Жена — старший редактор ленинградского отделения издательства «Советский писатель» Минна Исаевна Дикман (1919—1989).

Основные работы 
Книги
 
 Русские переводчики XIX в. и развитие художественного перевода. Л., 1985.
 Шекспир и русская литература XIX века. Л., 1988.
 Вильям Рольстон — пропагандист русской литературы и фольклора. СПб., 1994 (в соавт. с М. П. Алексеевым)

Статьи
 Об исторической эволюции принципов перевода // Международные связи русской литературы, М. — Л., 1963.
 Англ. просветит. журналистика в русской лит-ре XVIII века // Эпоха Просвещения, Л., 1967.
 Tolstoy, Shakespeare and Russian writers of the 1860 // Oxford Slavonic papers, 1968, new series, v. 1.
 Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму. Л., 1970.
 Некоторые вопросы шекспиризма Пушкина // Пушкин: исследования и материалы. Т. VII. Пушкин и мировая литература. М.-Л., 1974. С. 59—85.
 Начало 1760 — середина 1780-х гн.: Просветительство // История русской переводной художественной литературы: Древняя Русь. XVIII в. Т. I. Проза. СПб., 1995.

Составление
 Русские писатели о языке (XVIII—XX вв.) (1954, совм. с Б. В. Томашевским)
 Русские писатели о переводе. XVIII—XX вв. (1960, совм. с А. В. Федоровым)

Переводы
 Свифт Дж. Битва книг / пер. с англ.: Ю. Д. Левин // Корабли мысли / сост. В. В. Кунин. — М.: Книга, 1980.

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени.
 Орден Отечественной войны II степени.
 Медаль «За оборону Ленинграда».
 Медаль «За боевые заслуги».
 Почётный диплом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (20 апреля 2005 года) — за большой личный вклад в развитие культуры и литературы в Санкт-Петербурге и в связи с 85-летием со дня рождения.

Примечания

Литература 
 Заборов П. Р., Лихачёв Д. С. Ю. Д. Левин: к 75-летию со дня рождения: [О известном литературоведе, заложившем основы петербургской школы сравнительного литературоведения] // Русская литература. — 1994. — № 4. — С. 206—209.
 Res Traductorica: Перевод и сравнительное изучение литератур. К восьмидесятилетию Ю. Д. Левина / отв. ред. В. Е. Багно. СПб., 2000.
 Багно В. Е., Данилевский Р. Ю., Заборов П. Р. Юрий Давидович Левин // Русская литература. — 2006. — № 2. — С. 238—239.

Ссылки 
 
 Стихи из «дровяного» альбома.

Историки литературы СССР
Историки литературы России
Разведчики Великой Отечественной войны
Преподаватели Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Члены Союза писателей СССР
Члены-корреспонденты Британской академии
Почётные доктора Оксфордского университета
Шекспироведы
Члены КПСС